Gasparini se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Zulma Brandoni de Gasparini
 João Luiz Gasparini